La più bella del mondo – programma televisivo ideato e condotto da Roberto Benigni andato in onda nel 2012
 La più bella del mondo – brano di Marino Marini cantato anche da Don Marino Barreto Junior